«Локомотив» (название до февраля 1992 года — «Электрическая и тепловозная тяга» или ЭТТ) — ежемесячный специализированный журнал, посвящённый проблемам локомотивного хозяйства, эксплуатации и ремонту локомотивов различных типов и моторвагонного подвижного состава. До начала 1990-х годов также уделялось внимание темам ремонта и эксплуатации поездов метрополитена. Статьи об устройстве и содержании контактной сети выходят под рубрикой «электроснабжение».

Журнал издаётся с 1957 года. Круг читателей журнала — технически подготовленные специалисты железнодорожного транспорта: инженеры, машинисты локомотивов, помощники машинистов, ремонтники.
 
С журналом сотрудничали в разное время В. А. Раков, Э. А. Стефанович, А. Б. Вульфов.

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Локомотив» на сайте «Инновационный дайджест» ОАО «РЖД»
 Журнал Локомотив Вконтакте
 Научно-технические журналы, издаваемые ОАО «РЖД»
 Сайт журнала «Локомотив»
 Журнал «Электрическая и тепловозная тяга» на сайте Вологодской областной библиотеки (архив с 1965 года)

Журналы СССР
Журналы России по алфавиту
Печатные издания, возникшие в 1957 году
Железнодорожные СМИ